Regierung Van Acker steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Van Acker I (1945)
 Regierung Van Acker II (1945/46)
 Regierung Van Acker III (1946)
 Regierung Van Acker IV (1954–1958)